Deux universités roumaines portent le même nom de Université Politehnica ( Universitatea Politehnica) :
 celle de Bucarest et 
 celle de Timişoara